Az 1960–1961-es Nationalliga A volt a 64. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Young Boys volt. A szezont a Servette csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenkettedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság